De allantoïs is een van de drie vruchtvliezen (zie ook amnion en chorion) dat tijdens de zwangerschap aangemaakt wordt door het embryo in de baarmoeder.

Het is een uitstulping van de einddarm aan de ventrale zijde bij embryo's van zoogdieren, vogels en reptielen en doet tijdens de dracht dienst als opvangreservoir van foetale urine maar zal later samen met het chorion het allantochorion vormen dat de gasuitwisseling verzekert.

Zwangerschap